Kidričevo, naselje u Sloveniji, nazvano po slovenskom političaru (Boris Kidrič)
 Općina Kidričevo, općina u Sloveniji